

Geografia 
 Lirio – comune italiano della provincia di Pavia in Lombardia
 Monte Lirio – comune della Repubblica di Panama

Persone 
 Bruna Lirio – modella brasiliana
 Carmen de Lirio – attrice del teatro di rivista e cantante spagnola